Piotr Czajkowski –  rosyjski kompozytor
 Piotr Czajkowski – polski artysta malarz